Kolyma může znamenat:
 Kolyma – řeka v Rusku ústící do Severního ledového oceánu, též pojmenování pro Kolymské gulagy v této oblasti
 Kolyma (region) – region v Rusku na Dálném východě 
 Kolyma (silnice) – silnice v Rusku v trase Jakutsk–Magadan
 Kolyma (planetka) – planetka hlavního pásu s katalogovým číslem 15267, objevená v roce 1990

Související články 
 Kolymské pohoří – pohoří v Rusku